Baureihe 39 steht für:

 Schlepptender-Personenzuglokomotiven mit der Achsfolge 1’D1’ der Deutschen Reichsbahn: 
 Baureihe 39.0–2: Preußische P 10
 Baureihe 39.3: BBÖ 670
 Baureihe 39.4: JDŽ 06
 Baureihe 39.10p: PKP-Baureihe Pt31

 Baureihe 39.10: EDV-Bezeichnung der rekonstruierten Lokomotiven der Baureihe 22 der Deutschen Reichsbahn ab 1970